Алекса́ндр Корне́ев:
 Корнеев, Александр Васильевич (1930—2010) — советский и российский флейтист, дирижёр и музыкальный педагог.
 Корнеев, Александр Владимирович (род. 1980) — российский волейболист.
 Корнеев, Александр Порфирьевич (1903—1987) — советский зоолог и педагог.
 Корнеев, Александр Сергеевич (1951—2014) — советский и российский дзюдоист, тренер.